Соревнования в тройном прыжке у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 7 и 9 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в тройном прыжке являлся Бенжамен Компаоре из Франции.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 16,65 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 7 июля 2016 года. В сектор вышли 27 участников.

Финал 
Основные соревнования в тройном прыжке у мужчин прошли 9 июля 2016 года. 19-летний немец Макс Хесс во второй попытке установил личный рекорд и лучший результат европейского сезона 17,20 м, который принёс ему золото турнира. Действующий чемпион Бенжамен Компаоре занял последнее, 12-е место.

Примечания

Ссылки 
 

тройной